Edmundo Beaufort (c. 1406 -22 de mayo de 1455) era un noble inglés y una importante figura durante las Guerras de las Dos Rosas. Tercer hijo de Juan Beaufort, durante su juventud se convirtió en un importante comandante militar en Francia, durante la Guerra de los Cien Años. Reconquistó la localidad de Harfleur, por lo que le fue otorgada la Orden de la Jarretera.

Entre 1444 y 1449 ejerció como teniente en Francia, hasta ser creado Duque de Somerset en 1448. Posteriormente sufrió graves derrotas militares que significaron la pérdida de buena parte de las posesiones inglesas en el continente, lo que llevó a la destitución de Guillermo de la Pole como el principal ministro del rey.

De regreso a su país, se convirtió en el favorito de la reina Margarita de Anjou, asumiendo un importante papel en la corte del rey Enrique VI. Algunas personas suponen que el joven Príncipe de Gales, Eduardo de Westminster, era hijo suyo y no del rey.

Después de la pérdida de los territorios de Inglaterra en Gascuña, el rey sufrió el primero de varios ataques de una enfermedad mental. Viéndose sin apoyo, fue hecho prisionero y llevado a la Torre de Londres por su principal rival en la corte, Ricardo de York. Es casi seguro que Edmundo salvó su vida exclusivamente gracias a la recuperación del rey a mediados de aquel año.

Esto no dejó contento a York, que perseveró por todos los medios de deshacerse de Somerset, quien mantenía una fuerte influencia sobre el rey y la reina. Ricardo logró enfrentarse militarmente con las fuerzas de Enrique VI y Edmundo en la primera batalla de San Albano, el 22 de mayo de 1455, la que dio inicio a las Guerras de las Dos Rosas. En esta batalla, Edmundo Beaufort perdió la vida.

Descendencia 
El duque de Somerset estaba casado con Eleanor de Beauchamp, hija de Richard de Beauchamp, XIII conde de Warwick, matrimonio del que nacieron nueve hijos:

 Eleanor, casada primero con James Butler y después con Sir Robert Spencer.
 Isabel, muerta en 1472, casada con Henry Fitz Lewis.
 Enrique Beaufort, (1436 - 1464)
 Margarita (c. 1439 - 1474) (no debe ser confundida con su sobrina Margarita Beaufort).
 Edmudo Beaufort, (c. 1439 - 4 de mayo de 1471) muerto en la Batalla de Tewkesbury
 Ana Beaufort, (c. 1453 - c. 1496), casada con William Paston.
 Juan Beaufort, (c. 1455 - 4 de mayo de 1471); muerto en la Batalla de Tewkesbury
 Juana Beaufort, muerta el 11 de agosto de 1518.
 Thomas Beaufort (c. 1455 - c. 1463)

Ancestros

Enlaces externos 
 Biografía en btinternet.com (en inglés)
 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Guerra de las Dos Rosas
Casa de Lancaster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Somerset
Condes de Somerset